Luis Hernández Rodríguez – calciatore spagnolo
 Sandra Hernández Rodríguez – calciatrice spagnola